Кузьма — река в России, протекает в Подпорожском районе Ленинградской области.

Географические сведения 
Исток реки находится в озере Кузозеро на высоте 114,5 метров над уровне моря. Далее она протекает через озеро Вачозеро вытекая из его залива Согинская Кара. Устье реки находится в 4 км к северо-востоку от станции Свирь, в 3,8 км по правому берегу реки Челмы. Длина реки составляет 28 км, водосборная площадь 110 км², площадь водосборного бассейна 110 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Свирь без бассейна Онежского озера, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100712102000012646.

Галерея

Примечания 

Бассейн Челмы
Реки Подпорожского района